Унру () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Унру, Ганс Виктор фон (1806—1886) — немецкий государственный деятель и политик, председатель прусского Национального собрания, член Рейхстага.
 Унру, Говард (1921—2009) — американский массовый убийца.
 Унру, Уильям (род. 1945) — канадский физик, сформулировавший т.н. Эффект Унру.
 Унру, Фриц фон (1885—1970) — немецкий драматург.